Виталий Фёдорович Суровикин (3 ноября 1933  года — 11 августа 2012 года) — российский учёный, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, заслуженный химик РСФСР.

Биография 
Окончил Владивостокское высшее мореходное училище (1956).

В 1958—1968 годах работал в Омске в Научно-исследовательском конструкторско-технологическом институте шинной промышленности (НИКТИ ШП): инженер-конструктор, начальник отдела, главный конструктор и заместитель директора по научной работе.

В 1965 году заочно окончил аспирантуру ВНИИГАЗа, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование процесса образования сажи при разложении углеводородов в высокотемпературном турбулентном потоке продуктов полного сгорания».

С 1968 года директор ВНИИ сажевой промышленности (ВНИИСП, переименован в 1974 году во ВНИИ технического углерода (ВНИИТУ)), который был создан на базе сажевого отдела НИКТИ ШП и Омского сажевого завода.

В 1979 году защитил в МХТИ докторскую диссертацию на тему «Теория и практика интенсификации технологических процессов получения сажи печным способом из нефтяных и каменноугольных масел». Профессор по специальности «Химическая технология топлива и газа» (1982).

Автор научных работ в области кинетики и термохимии, диффузии и теплообмена в реакционном пространстве при синтезе твёрдого дисперсного углерода.

Похоронен на Западном кладбище в Омске.

Награды 
 Ленинская премия 1963 года — за разработку процесса получения высокодисперсной сажи из жидких углеводородов.

Заслуженный химик РСФСР. Награждён орденами «Знак Почёта» (1971) и Трудового Красного Знамени (1977).

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1964 год.
 Отечественная промышленность технического углерода. Роль В. Ф. Суровикина
 Журнал «Каучук и резина» № 3, 2013

Похороненные на Западном кладбище (Омск)